Dedi I di Wettin –  figlio di Teodorico I di Wettin e Jutta di Merseburgo, protagonista della faida contro i conti di Walbeck
 Dedi I di Lusazia – margravio di Lusazia e della marca orientale sassone dal 1046 al 1069 e nuovamente dal 1069 alla morte